R3 puede referirse a:

 R-3 (autopista), una autopista radial de Madrid, España.
 R-3 (misil), un misil balístico soviético.
 Vympel R-3, un misil aire-aire soviético.
 R3 una categoría de automóviles de carreras.
 Yamaha R3 un modelo de motocicleta de la marca Yamaha.
 R3 (empresa), una iniciativa especializada en tecnología de Cadena de bloques.